Zápasy o postup do Světové skupiny (respektive o setrvání v ní) proběhly o víkendu 26. - 27. dubna 2008. 

Do Světové skupiny si postup vybojovaly týmy České republiky a Argentiny; Francie a Itálie se v této skupině zachránily.

Izrael - Česko

Argentina - Německo

Japonsko - Francie

Itálie - Ukrajina 

Světová skupina - Baráž 2008